Il doppio del torneo di tennis Athens Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Tore Meinecke e Ricki Osterthun che hanno battuto in finale Jaroslav Navrátil e Tom Nijssen 6-2 3-6 6-2.

Teste di serie 

 Loic Courteau /  Alberto Tous (primo turno)
 Mansour Bahrami /  Diego Pérez (quarti di finale)

 Jaroslav Navrátil /  Tom Nijssen (finale)
 Claudio Panatta /  Libor Pimek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Athens Open 1987